Ignacio Carrera es un nombre que puede estar haciendo referencia a:

 Juan Ignacio de la Carrera (1620 – 1682), militar español en Chile colonial
 Ignacio de la Carrera (1747 - 1819), político chileno.
 Ignacio Carrera Pinto (1848 - 1882), militar chileno.
 Ignacio Carrera (pianista)''' (1950), pianista uruguayo.